Etna steht für:

 die italienische Schreibweise des Vulkans Ätna
 Etna (Weinbaugebiet), ein italienischer DOC-Wein
 Etna-Klasse, eine in Italien entworfene Klasse von Versorgungsschiffen
 Liste von Schiffen mit dem Namen Etna, mehrere Kriegsschiffe italienischer Marinen trugen/tragen diesen Namen
 Etna, ein Pseudonym von Perchouhi Partizpanjan-Barseghjan (1886–1940), armenische Politikerin und Autorin

Personen:
 Donato Etna (1858–1938), italienischer General und Politiker 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Etna (Arkansas)
 Etna (Georgia)
 Etna (Illinois)
 Etna (Indiana)
 Etna (Kalifornien)
 Etna (Kentucky)
 Etna (Maine)
 Etna (Minnesota)
 Etna (Missouri)
 Etna (Nebraska)
 Etna (Nevada)
 Etna (New Hampshire)
 Etna (New York)
 Etna (Ohio)
 Etna (Oklahoma)
 Etna (Pennsylvania)
 Etna (Utah)
 Etna (Washington)
 Etna (Wisconsin)
 Etna (Wyoming)
 Etna Center (Maine)
 Etna Furnace (Pennsylvania)
 Etna Green (Indiana)
 Etna Mills (Virginia)

Sonstiges:
 Etna (Fluss), ein Fluss in der norwegischen Landschaft Valdres
 Etna Island, Insel vor der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Etna Lake, See im Vilas County, Wisconsin
 Etna Pond, See im Penobscot County, Maine
 Etna Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien

ETNA steht für
 Flugplatz Ahlhorn in Niedersachsen als IATA-Code

Siehe auch:
 Etna Creek

ETNA